Falkenburg ist Ortsname:

 Falkenburg (Ganderkesee), Ortsteil der Gemeinde Ganderkesee im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen
 Falkenburg (Gemeinde Irdning-Donnersbachtal), Ortschaft von Irdning in der Steiermark
 Złocieniec (ehemals Falkenburg im Landkreis Dramburg, Pommern), Stadt in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Valkenburg aan de Geul (deutsch Falkenburg an der Göhl), Gemeinde in den Niederlanden, Provinz Limburg.   

Bauwerksname:

Deutschland
 Ruine Falken, Doppelburgruine bei Burladingen, in Baden-Württemberg
 Burgruine Falkenburg (Seligenthal), auf dem Falkenstein in der Nähe von Seligenthal, Thüringen
 Falkenburg (Pfalz), Ruine oberhalb von Wilgartswiesen im Pfälzerwald
 Ruine Falkenburg (Detmold), ein bedeutendes Bodendenkmal in Detmold-Berlebeck
 Burg Falkenburg, Alternativname für die Burg Reichenstein (Mittelrhein)
 Falkenburg (Burg Falkenberg) auf dem Volkenberg bei Erlabrunn
 Falkenburg (Kyffhäuser) am Kyffhäuser bei Bad Frankenhausen
 Falkenburg (Weimar), Thüringen
Tschechien
 Starý Falkenburk (Alt Falkenburg), eine Burgruine im Lausitzer Gebirge
 Schloss Nový Falkenburk (Neu Falkenburg) in Jablonné v Podještědí (hist. Deutsch Gabel), Tschechien
Österreich
 Kapuzinerkloster Irdning, Kloster Falkenburg, im Ennstal in der Steiermark

Falkenburg, Familienname:

 ein Adelsgeschlecht aus dem Großraum Aachen, siehe Falkenburg (Adelsgeschlecht)

Personen: 
 Brigitte Falkenburg (* 1953), deutsche Philosophin
 Engelbert II. von Falkenburg (1261–1274), Erzbischof von Köln 
 Erik Falkenburg (* 1988), niederländischer Fußballspieler
 Gerhard Falkenburg (1538–1578), niederländischer Humanist
 Hasso von Wedel-Falkenburg († 1378), Hofmeister der Mark Brandenburg und der Lausitz
 Maria Luise Albertine zu Leiningen-Dagsburg-Falkenburg (1729–1818), Großmutter der preußischen Königin Luise
 Robert Falkenburg (1926–2022), US-amerikanisch-brasilianischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Valkenburg
 Valkenburgh
 Valckenburgh
 Falkenberg
 Falkenburger